Pernicone ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Maria Pernicone (1903–1985), italienischer Geistlicher, Weihbischof in New York
 Vincenzo Pernicone (1903–1982), italienischer Romanist, Mediävist und Grammatiker